Ред Булл Зальцбург:

 Ред Булл (футбольный клуб, Зальцбург).
 Ред Булл (хоккейный клуб).